Cazin steht für:
 Cazin, Stadt und Gemeinde in Bosnien und Herzegowina

Cazin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Cazin (1857–1944), deutscher Architekt
 Friedrich Cazin (1827–1908), deutscher Buchhändler und Autor 
 Hubert Cazin (1724–1795), französischer Buchhändler und Verleger
 Jean-Charles Cazin (1841–1901), französischer Maler, Radierer und Keramiker
 Marie Cazin (1845–1924), französische Malerin, Radiererin und Bildhauerin
 Michel Cazin (1869–1917), französischer Medailleur, Bildhauer, Radierer und Keramiker